Wiktor Wassiljew ist der Name folgender Personen:

* Wiktor Anatoljewitsch Wassiljew (* 1956), russischer Mathematiker
 Wiktor Sergejewitsch Wassiljew (* 1987), russischer Biathlet